Anatoksyna-a(s) – naturalnie występująca neurotoksyna wytwarzana przez niektóre gatunki sinic. Pierwotna nazwa związku to czynnik powodujący szybką śmierć (ang. very fast death factor, VFDF), ze względu na fakt, że po podaniu drogą dootrzewnową powoduje śmierć myszy laboratoryjnych w przeciągu kilku minut. Istnienie toksyny zostało zaobserwowane w wyniku serii zatruć wodą zawierającą toksyczne gatunki sinic wśród psów oraz bydła domowego. Dotychczas zidentyfikowano pięć gatunków sinic zdolnych do wytwarzania toksyny: Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix i Oscillatoria. Anatoksyna jest cyklicznym estrem kwasu fosforowego 8-oksyguaniny z grupą estru fosforanowego o masie cząsteczkowej 252 Da.

Toksyczność 
Głównym mechanizmem działania anatoksyny-a(s) jest nieodwracalna inhibicja acetylocholinoesterazy, powodująca nadmiar acetylocholiny w przywspółczulnym oraz obwodowym układzie nerwowym, prowadzący do zatrucia poprzez pobudzenie receptorów nikotynowych i muskarynowych. Jako odtrutkę stosowana jest atropina, której działanie opiera się na antagonizmie receptorów muskarynowych. Podanie atropiny zmniejsza objawy zatrucia takie jak ślinotok, łzawienie oraz nietrzymanie moczu i stolca, ale nie wykazuje działania w stosunku do objawów wywołanych toksycznym działaniem na receptory nikotynowe, takich jak drżenie mięśni, drżenie pęczkowe, konwulsje i niewydolność oddechowa. Nie udokumentowano jak dotąd śmiertelnego zatrucia toksyną u ludzi. Substancja nie wykazuje udowodnionego działania karcenogennego.

Zastosowanie jako pestycyd 
Zdaniem niektórych autorów, ze względu na swoją budowę chemiczną zbliżoną do istniejących pestycydów fosforoorganicznych, anatoksyna-a(s) może w przyszłości znaleźć zastosowanie jako pestycyd. W przeciwieństwie do istniejących pestycydów fosforoorganicznych cechuje się niską bioakumulacją i jest rozpuszczalna w wodzie. Związek ten ulega relatywnie szybkiemu rozkładowi pod wpływem wysokiego pH, promieniowania słonecznego oraz temperatury powyżej 40oC. Produktami rozkładu są stabilne i nietoksyczne pochodne dihydroanatoksyna-a oraz epoksyanatoksyna.

Przypisy 

Neurotoksyny
Pestycydy
Sinice